«20th Century Boy» — песня T. Rex, написанная Марком Боланом. Она была выпущена синглом в 1973 году и добралась до 3-й позиции хит-парада UK Singles Chart. Песня не вошла в оригинальный студийный альбом, но была включена бонусным треком в переиздание альбома 1973 года Tanx.

Песня позже вернулась в UK Top 20 в 1991 году, добравшись до 13-й позиции, спустя четырнадцать лет после смерти Болана, когда она прозвучала в рекламе Levi's с Брэдом Питтом.

Запись

«20th Century Boy» 
«20th Century Boy» была записана 3 декабря 1972 года на студии Toshiba Recording Studios в Токио, Япония, за сессию, которая проходила с 3 дня до 1:30 ночи.

Бэк-вокальные партии, хлопки, акустическая гитара и саксофон были записаны в Англии по возвращении T. Rex из турне.

«Free Angel» 
«Free Angel» была записана во время первой сессии для альбома Tanx с 1 по 4 августа 1972 года. Сингл был сведён для релиза на студии Air Studios 16 декабря 1972 года.

Список композиций 
 «20th Century Boy»
 «Free Angel»

Участники записи 
 Марк Болан — ведущий вокал, гитара
 Мики Финн — хлопки
 Стив Кюрри — бас
 Билл Леджент — ударные
 Тони Висконти — производство
 Sue and Sunny — бэк-вокал
 Говард Кейси — саксофон

Хит-парады

Версия T. Rex

Версия Chalk Circle

Примечания

Ссылки 

Песни 1973 года
Песни, спродюсированные Тони Висконти
Песни T. Rex